Charlie : La série animée (El Chavo animado ou El Chavo, la serie animada en espagnol) est une série télévisée d'animation mexicaine produite par Televisa et Ánima Estudios. La série a duré 7 saisons, commençant le  et se terminant le . Basée sur la série comique El Chavo del Ocho, qui a été initialement produite dans les années 1970 et 1980, les épisodes animés d'El Chavo sont des versions animées. des épisodes de la série originale avec les livrets de Roberto Gómez Bolaños. Cette série a inspiré la création de produits commerciaux avec les images des personnages, qui comprennent : des bonbons, des jeux de société et des jeux vidéo, entre autres.

Dans la série, l'arrière-plan est un modèle CGI, bien que des dessins 2D aient été utilisés pour les personnages au moyen d'Adobe Flash.

Liens externes 
 

Série d'animation mexicaine
Série télévisée créée en 2006
Série télévisée disparue en 2014
Série télévisée mexicaine des années 2000
Série télévisée mexicaine des années 2010